Saccone – contenitore standard

Persone
 Saccone – cognome italiano
Ademar Saccone – ex calciatore uruguaiano
Alejandro Saccone – ex calciatore argentino
Giuseppe Saccone – calciatore e pittore italiano
Lucio Saccone – attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e speaker italiano
Mario Saccone – calciatore argentino
Pier Saccone Tarlati – condottiero e capitano di ventura italiano
Viviana Saccone – attrice argentina di origine italiana